Самсё:
 Самсё — датский остров
 Самсё — сыр
 Самсё — датская коммуна